Алексей Остен-Сакен:
 Остен-Сакен, Алексей Алексеевич (1857 — ?) — русский генерал.
 Остен-Сакен, Алексей Иосифович — барон, врач, коллежский советник, городской голова Царицына в 1911—1915 гг.
 Примечания